DVFP est un sigle qui peut désigner :

 En allemand, Deutschvölkische Freiheitspartei, ou Parti populaire allemand de la liberté, un parti politique allemand sous la République de Weimar.

 En anglais, Disability and Vulnerability Focal Point , qui se réfère à un dispositif d'action humanitaire qui prend en compte les besoins de personnes présentant différents types de vulnérabilité, telles que les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes vivant avec une maladie chronique, ou encore les personnes blessées.

Références